TOC steht für: 
 TOC (Protokoll), nicht mehr verwendetes Netzwerkprotokoll
 Table of Contents, Inhaltsverzeichnis (dt. speziell ein maschinenlesbares)
 Tactical Operations Center, taktisches Lagezentrum beim Militär
 Tape on Cover (Klebeband auf dem Einband), Kennzeichnung von beschädigter Ware (v. a. Bücher, Schallplatten) beim Verkauf
 Tetra Open Cologne, großes, internationales Rollstuhl-Tischtennis-Turnier
 Theory of Constraints, Managementmethodologie zur Steigerung des Durchsatzes
 Top of Climb, Begriff aus der Luftfahrt, das Ende der Steigphase in der Flugplanung
 Total Cost of Ownership, Gesamtkosten des Betriebs
 Total Organic Carbon, deutsch Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC-Wert), Begriff aus den Umweltwissenschaften
 Tournament of Champions – mehrerer Wettkämpfe
 Train Operating Companies, Bezeichnung für die Betriebsgesellschaften im Schienenpersonenverkehr in Großbritannien
 Transaction Oriented Checkpoints (Transaktionsorientierte Sicherungspunkte), eine Art der direkten Sicherungspunkte in Datenbanken
 Transnational Organized Crime, Transnationale Organisierte Kriminalität

Toc steht für:
 Toc (Berg), Berg in der Region Friaul-Julisch Venetien, Italien
 Toc (Arad), Ort im Kreis Arad in Rumänien
 translocon at the outer envelope membrane of chloroplasts, den Translokationsapparat in der äußeren Chloroplastenmembran, siehe Chloroplast

toc steht für:
 Totonakische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Totonaken in Mexiko

.toc steht für:
 Dateinamenserweiterung für eine Hilfsdatei bei der Erzeugung von Dokumenten mit LaTeX

Siehe auch: 
 Tok 
 Tock 
 TOG

Abkürzung